Александр Ширвиндт:
 Ширвиндт, Александр Анатольевич (род. 1934) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, народный артист РСФСР (1989).
 Ширвиндт, Александр Григорьевич (1897—1946) — профессор и заведующий кафедрой ТЭМИИТ.